

Geografia 
 Australia
 Northampton – capoluogo della Contea di Northampton, Australia Occidentale

 Regno Unito
 Northampton – capoluogo del Northamptonshire

 Stati Uniti d'America
 Northampton – capoluogo della Contea di Hampshire, Massachusetts
 Northampton – città della Contea di Fulton, New York
 Northampton – borough della Contea di Northampton, Pennsylvania
 Northampton – township della Contea di Bucks, Pennsylvania